Resnik, családnév
 Resnik, kráter a Holdon a McAuliffe-krátertől délnyugatra
 3356 Resnik, aszteroida

 Bosznia-Hercegovina
 Resnik, a falu Hadžići községben, a Szarajevó kantonban
 Resnik, a falu Višegrad községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Resnik, falu Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Resnik Bosiljevski, falu Bosiljevo községben, Károlyváros megyében

 Montenegró
Resnik, falu Bijelo Polje községben

 Szerbia
 Resnik, falu Babušnica községben, a Piroti körzetben
 Resnik, Belgrád városnegyede
 Resnik, falu Kragujevac községben, a Šumadijai körzetben
 Resnik, falu Sokobanja községben, a Zaječari körzetben

 Szlovénia
 Resnik, falu Zreče községben, Savinjska régióban